Кубок УЕФА по мини-футболу 2011—2012 — одиннадцатый розыгрыш кубка.

Этапы розыгрыша

Календарь розыгрыша

Участники 
Все участники — действующие чемпионы своих стран, только Италия будет представлена двумя командами, так как победу в предыдущем розыгрыше одержал итальянский клуб «Монтезильвано». Вот некоторые из них:

Предварительный раунд

Группа А 
 Перт, 15—18 августа 2011

Группа B 
 Женева, 16—19 августа 2011

Группа C 
 Требине, 15—18 августа 2011

Группа D 
 Варна, 13—16 августа 2011

Группа E 
 Вена, 14—17 августа 2011

Группа F 
 Скопье, 18—21 августа 2011

Группа G 
 Никосия, 13—16 августа 2011

Основной раунд

Группа 1 
 Лития, 29 сентября — 2 октября 2011
Подробности матчей с участием «Динамо» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа 2 
 Рига, 29 сентября — 2 октября 2011

Группа 3 
 Тбилиси, 27—30 сентября 2011

Группа 4 
 Познань, 24—27 сентября 2011

Группа 5 
 Тыргу-Муреш, 27—30 сентября 2011

Группа 6 
 Крагуевац, 27—30 сентября 2011

Элитный раунд

Группа A 
 Москва, 17—20 ноября 2011

Группа B 
 Барселона, 17—20 ноября 2011

Группа C 
 Одивелаш, 16—19 ноября 2011

Группа D 
 Падуя, 17—20 ноября 2011

Финал Четырёх 
 Барселона, 27 — 29 апреля 2012

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА по мини-футболу на сайте УЕФА

Кубок УЕФА по мини-футболу